Cuffaro  ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Cuffaro (1932–2019), italienischer Politiker
 Salvatore Cuffaro, auch Totò Cuffaro genannt (* 1958), italienischer Politiker